Ки́цманский райо́н () — упразднённая административная единица Черновицкой области Украины. Административный центр — город Кицмань.

Вблизи села находится Ревно находится поселении Царина (Ревно I) раскопаны полуземляночные жилища с печами-каменками, принадлежащие к ранней поре развития славянской лука-райковецкой культуры (VIII век) и городище-убежище Ревно II IX—X веков, входившие в состав Великой Моравии.

Население 
По данным всеукраинской переписи населения 2001 года в населении района присутствовали следующие этнические группы:
 украинцы — 98,5 %
 русские — 0,9 %
 румыны — 0,2 %.

Знаменитые уроженцы 
 Гнатюк, Дмитрий Михайлович (1925—2016) — оперный певец, народный артист СССР (1960).
 Мажар, Николай Евгеньевич (р. 1954) — ректор Смоленского Гуманитарного Университета, доктор педагогических наук, профессор.
 Одинак, Мирослав Михайлович (род. 1946) — советский и российский невролог, полковник медицинской службы, член-корреспондент РАМН (2005), член-корреспондент РАН (2014).

Примечания